Birdell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Birdell (Arkansas)
 Birdell (Pennsylvania)